George Rennie puede referirse a:

 George Rennie (agrónomo) (1749-1828), agricultor británico
 George Rennie (ingeniero) (1791-1866), ingeniero civil británico
 George Rennie (1802-1860), escultor británico y miembro del Parlamento
 George Rennie (lacrosse) (1883-1966), jugador de lacrosse canadiense
 George Rennie (político canadiense) (1866-1930), miembro conservador de la Cámara de los Comunes de Canadá
 George Rennie (barco), un pecio situado frente a la costa de la isla Magnética en Australia